Виродок — зовнішньо потворна людина; людина, що втратила кращі якості; недолюдок; монстр. Людина з потворним образом життя.

Фільми 

 «Виродок» (1919) — американський драматичний фільм режисера Герберта Блаше.
 «Виродок» (1993) — російська кінокомедія, реж. Роман Качанов.
 «Виродок» (1997) — новозеландський фільм жахів, реж. Скотт Рейнольдс.
 «Виродки» (1997) — американський фільм жахів, реж. Чарльз Бенд.